Amyrsidea är ett släkte av insekter som beskrevs av Ewing 1927. Amyrsidea ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolätare
Amyrsidea